ТЧЛ — многозначная аббревиатура:
 ТЧЛ — станок для заточки ленточных пил
 ТЧЛ — теория черт личности

См. также 
  — аббревиатура латиницей